Ла-Романа — топоним:
Ла-Романа (Испания) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество).
Ла-Романа (Доминиканская Республика) — город и порт в Доминиканской Республике.
Ла-Романа (провинция) — провинция на юго-востоке Доминиканской Республики.